Ирбе́йский райо́н — административный и муниципальный район в юго-восточной части Красноярского края России.

Административный центр — село Ирбейское.

География 
Сопредельные территории:
 север: Канский и Иланский районы Красноярского края
 восток и юг: Иркутская область
 запад: Саянский район
 северо-запад: Рыбинский район (Красноярский край)

Площадь территории по данным на 2008 год — 10920,85 км².

История 
С образованием Енисейской губернии в 1822 году, в губернию и том числе в Ирбей и деревни расположенные вокруг него ссылали большое количество людей, находившиеся не в ладах с законом, в их число входили солдаты и матросы, осужденные за различные воинские проступки, а кроме этого в губернии было большое количество бродяг и беглых. Ссыльные в Сибири не имели в то время от правительства никакой помощи. С момента прибытия на место они должны были сами себе зарабатывать на хлеб и при этом платить подушные налоги. Все эти люди жили среди жителей старожильческих деревень, тем самым причиняя последним массу неприятностей. Надзор за этими людьми осуществлять практически не было возможности из-за большой их разбросанности и незначительного количества сотрудников, осуществляющих надзор. Вот первый губернатор Енисейской губернии А. П. Степанов и решил построить для этих беспокойных людей так называемые казенные поселения. По выражению самого Степанова, чтобы через усиленный надзор и занятие в хлебопашестве, удержать преступников от побегов и праздности. Для размещения 5955 мужчин и 155 женщин планировалось построить 22 казенных поселения. 15 сентября 1827 года царем Николаем I был утвержден проект создания этих поселений. На территории будущего Ирбейского района к 1837 году было построено 4 таких поселения (Николаевка, Александровка, Приречное, Маловка). 

В 1854 году выходцами из Вятской губернии были образованы деревни Усть-Яруль и Усть-Каначуль. Сюда направляют участников крестьянских волнений, членов народнических и народовольческих организаций, участников Польского восстания 1863—1864 годов, а начиная с конца XIX века — членов левых политических организаций. В восьмидесятых годах девятнадцатого века выходцы из с. Ивановского из-за нехватки земель образовали деревню В-Уря. 1900 год стал годом разделения Ирбейской волости на Ирбейскую и Агинскую. И характерной чертой изменения административно-территориального деления 1900 года являлось согласие каждого домохозяина. В 1901 году произошёл «Ирбейский» погром, когда было убито несколько десятков татар-конокрадов.

В конце XIX—начале XX веков начинается активное переселение украинцев, белорусов и чувашей. Именно тогда на территории будущего Ирбейского района появляются деревни преимущественно с украинским населением: Орловка, Елисеевка, Михайловка, Преображенка, Каменка. Большинство белорусов селились в Ирбейской, Тальской и Усть-Ярульской волостях, смешанное украинско-белорусское население было в Покровке и Арангаше. В 1906—1910 гг. начинается столыпинское переселение. Села будущего Ирбейского района входили в состав Ирбейской, Тальской и Амонашевской волостей. (1910 год)
В период 1917—1920 годов на территории современного Ирбейского района существовало 4 волости, которые входили в состав Канского уезда: Ирбейская — 26 населённых пунктов, Тальская — 53, Верхне-Уринская — 6 и Усть-Ярульская — 5 населенных пунктов. На территории Ирбейской волости проживало 7724 человека. В 1920 году волости нашего района участвовали в «Голопуповском» мятеже.

Советская власть на территории района была установлена в период с 1919 по 1920 гг.

На основании распоряжения губисполкома от 28 февраля 1924 года с 15 марта по 15 апреля проводилось районирование Канского уезда, в результате которого большинство волостей было преобразовано в районы. Ирбейский район был образован 4 апреля 1924 года. Население новообразованного района составило 37 559 человек. На территории района существовало 32 сельских совета и 81 населённый пункт. 9 декабря 1925 года включён в состав Канского округа Сибирского края. 30 июля 1930 года был передан в прямое подчинение Восточно-Сибирского края. 7 декабря 1934 года вошёл в состав Красноярского края. По переписи 1926 года в Ирбейском районе было 169 населенных пунктов с 7811 хозяйств, в которых проживало 40783 человека.

В середине 20-х годов в районе существовало 11 пунктов по ликвидации неграмотности среди взрослых, 18 начальных школ. В 1932 году в районе действовало уже 40 начальных школ, а также 2 больницы и 16 детских яслей. По состоянию на 1938—1939 гг. в районе насчитывалось 70 начальных и 1 средняя школа, в которых обучалось около 7500 детей. Коммунальное хозяйство состояло из пожарного имущества и 13 национализированных домов. В районе существовало 7270 хозяйств, была паровая мельница и кожзавод. В 1933 году во время коллективизации в Ирбейском районе было организовано 2 МТС: Ирбейская (в неё вошло 19 колхозов) и Тальская (35 колхозов). По состоянию на 1938—1939 гг. в районе насчитывалось 163 трактора, 28 комбайнов, 58 грузовиков и 7 легковых автомобилей.

Ирбейская районная организация ВКП(б) насчитывала 9 ячеек и 1 кандидатскую группу, в которые входило 164 члена и кандидата в члены партии. 12 сентября 1942 года в районе возникла пионерская организация, в которой было 8 отрядов, с общей численностью 254 пионера.

В 1930 году была основана газета «Ирбейская правда». Первые годы её тираж составлял 1500 экземпляров, в наши дни тираж равен 3600. Также в 1930 году в с. Ирбейское началось радиовещание. В 1935 году было образовано районное отделение милиции (РОМ), первым начальником которого стал Манин Павел Александрович. В 1937 году начало работу районное отделение связи и была создана метеорологическая станция, а в 1939 году был сформирован военный комиссариат района.

3 марта 1938 года создано Ирбей-Саянское отделение исправительно-трудового лагеря НКВД СССР, с управлением в п. Амбарчик Ирбейского района. В южной части района начинается развертывание спецнаселений в лагерных пунктах. В декабре 1938 года выделяется Тугачинский отдельный лагерный пункт (ОЛП). В д. Самсоновка Ирбейского района был лагерь-совхоз, где содержались женщины. С 1951—1957 гг. существовал лагерь в п. Степановка Ирбейского района с численностью 500 человек. Кроме заключенных в Ирбейский район начинают поступать ссыльные, выселенцы, спецпоселенцы и раскулаченные. Лагерная система в районе просуществовала до 1957 года.

В период Великой Отечественной войны с территории Ирбейского района на фронт ушло более 11 тыс. человек, из них 3932 погибли.

В послевоенный период (1947—1950 гг.) в состав района входило 37 сельских советов и 99 населенных пунктов, в которых проживало 29 147 человек. В районе было 71 колхоз, 3 МТС, создана авторота. Общая площадь сельхоз. земель составляла 41 726 га. Основным отраслями экономики были растениеводство и животноводство.

В 1965 году открыто движение поездов через станцию Ирбейская по трассе Абакан—Тайшет (Красноярская железная дорога), которая соединила юг Красноярского края с Иркутской областью.

Население

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 18 административно-территориальных единиц — 18 сельсоветов.

В Ирбейском районе 49 населённых пунктов в составе 18 сельских поселений:

В 1989 году с Тальским сельсоветом был объединён Рождественский сельсовет, а из Ирбейского сельсовета выделен Изумрудновский сельсовет.

В 1992 году путём выделения из Верхнеуринского и Тумаковского сельсоветов был образован Чухломинский сельсовет.

Упразднённые в 2021 году: Петропавловка-2.

Местное самоуправление 
 Ирбейский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09.2015. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель
 Анохина Валентина Васильевна

 Глава Ирбейского района
 Гушану Дмитрий Харлампиевич. Дата избрания: 08.11.2009. Срок полномочий: 5 лет
 Анциферов Игорь Александрович. Дата избрания 24.11.2015. Срок полномочий: 5 лет
 Питомцева Ольга Николаевна. Дата назначения: 20.17.2018. Срок полномочий: до выборов нового главы района

Примечания

Ссылки 

 Ирбейский район 
 Краткая справка о муниципальном районе
 Сайт Ирбейского района 
 Вконтакте
 Одноклассники
 Телеграмм